

Chimica 
 NTO – Nitrotriazolone, un tipo di esplosivo

Codici 
 NTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santo Antão (Capo Verde)
 nto – codice ISO 639-3 della lingua ntomba

Musica 
 Ntò – rapper italiano